Змагання з лижних перегонів у скіатлоні на дистанції 15 класичним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 6 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Чинний олімпійський чемпіон Сімен Геґстад Крюґер кваліфікувався на Олімпіаду, але напередодні Ігор його тест на Ковід виявився позитивним, і йому не дозволили летіти до Китаю, хоч у нього й не було жодних симптомів. Також кваліфікувалися володар срібної нагороди Ігор-2018 Мартін Йонсруд Сунбю і бронзової - Ганс Крістер Голунд, утім Сунбю не вибрали бігти скіатлон. Перед Олімпіадою Йоганнес Гесфлот Клебо очолював загальний залік Кубка світу 2021–2022, а в заліку дистанційних перегонів перед вів Олександр Большунов. Упродовж сезону домінували норвежці та росіяни, які разом посіли 20 місць на п'єдесталах дистанційних перегонів з 24-х можливих, а ще тричі на них сходив Ійво Нісканен. Большунов виграв Чемпіонат світу 2021 в скіатлоні на 30 км, а Крюґер і Голунд здобули, відповідно, срібну та бронзову медалі.

Кваліфікація

Результати 
Перегони розпочались о 15:00 за місцевим часом.

Примітки